Конголо:

 Конголо — город в Демократической Республике Конго.
 Теренс Конголо — нидерландский футболист.